Kallimachos se jmenovalo více starověkých osobností:
 Kallimachos z Kyrény (305 př. n. l. – asi 240 př. n. l.) – dvorní básník Ptolemaiovců
 Kallimachos (sochař) (5. století př. n. l.) – athénský a korintský sochař
 Kallimachos (vojevůdce) († 490 př. n. l.) – jeden z vojevůdců athénské armády v bitvě u Marathónu